Hedner är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Hedner.
 Lars Hedner.
 Olof Johan Hedner.

Svenska efternamn